św. Grzegorz Cudotwórca (ok. 213-273) – Ojciec Kościoła 
 św. Grzegorz Oświeciciel (ok. 257-ok. 326) – założyciel Kościoła Ormiańskiego
 św. Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-390) – Ojciec Kościoła
 św. Grzegorz z Nyssy (ok.335-po 394) – biskup, Ojciec Kościoła
 św. Grzegorz z Tours (538 lub 539-594) – biskup Tours 
 św. Grzegorz I (ok. 540-604) – papież
 św. Grzegorz II (zm. 731) – papież
 św. Grzegorz III (zm. 741) – papież
 św. Grzegorz z Cerchiary (zm. 999) – bazylianin, spowiednik cesarza Ottona III
 św. Grzegorz z Nareku, Grigor Narekatsi (944-1010) – ormiański poeta i uczony, święty Kościoła ormiańskiego
 św. Grzegorz VII (ok. 1020-1085) – papież
 św. Grzegorz Palamas (1296-1359) – teolog, arcybiskup Tesalonik
 św. Grzegorz Barbarigo (1625-1697) – włoski kardynał
 św. Grzegorz Grassi (1833-1900) – włoski franciszkanin, misjonarz, biskup, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Grzegorz